Черешенки — название населённых пунктов на Украине:

 Черешенки — посёлок в Белозёрском районе Херсонской области.
 Черешенки — село в Коропском районе Черниговской области.